La cimentation peut désigner :
 en géologie, la cimentation, une phase de la diagenèse ; 
 en biologie, la cimentation est le processus par lequel certains mollusques bivalves sessiles, et quelques autres invertébrés à chitine, s'attachent en permanence à un substrat dur ;
 dans la technique de forage de puits, la cémentation consiste à créer une gaine de ciment autour de la colonne de tubage.